Wang Meng (schilder) (ca. 1308-1385), een schilder uit de Yuan-periode
 Wang Meng (shorttracker) (1985), Chinees shorttrackster
 Wang Meng (curlingspeelster) (1988), Chinees curler